Amayé-sur-Seulles, une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie ;
 Amayé-sur-Orne, une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France